IKP steht als Abkürzung für:

 Institut für Kernphysik am Forschungszentrum Jülich
 Italienische Kommunistische Partei siehe IKP

Abkürzung